Riverview Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Riverview Township (North Dakota)
 Riverview Township (South Dakota)